Медісон Чок  — американська фігуристка, що виступає у танцях на льоду, срібна призерка Олімпійських ігор.

Спортивні результати 
(У парі з Еваномм Бейтсом)

(У парі з Грегом Зуерлейном)

Посилання 
 

Фігуристки США
срібні олімпійські медалісти США
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2014
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2018
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022